Жозе́ф Жак Юг Лаперрье́р (; род. 22 ноября 1941, Руэн-Норанда, провинция Квебек, Канада) — бывший канадский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Член Зала хоккейной славы с 1987 года.

Карьера 
Любимым игроком начинающего хоккеиста Жака Лаперрьера был Даг Харви. В 1962 году, когда Жак стал игроком «Монреаль Канадиенс», Дага Харви уже не было в команде — защитник уже год, как покинул Монреаль, перебравшись в Нью-Йорк. Жак Лаперрьер, взяв себе номер 2, под которым играл его кумир, со временем стал достойным преемником славы Дага Харви.

Первым партнёром Жака в «Монреале» стал Том Джонсон, 11 лет отыгравший в дуэте с Дагом Харви. Вместе Лаперрьер и Джонсон отыграли недолго, всего один сезон: в 1963 году Том Джонсон перебрался в Бостон. А для Лаперрьера первый полный сезон принёёс первую награду: по его итогам защитник стал обладателем приза лучшему новичку сезона. В следующем сезоне «Монреаль» выиграл очередной Кубок Стэнли; Жак Лаперрьер, игравший всего второй сезон, помимо победы в Кубке отметился и тем, что был выбран в первую сборную звёзд НХЛ. Сезон 1965-66 был омрачён для молодого защитника чередой травм; тем более впечатляет, что по его итогам Жак Лаперрьер был назван лучшим защитником.

Карьеру игрока Жак Лаперрьер завершил в 1974 году. К этому времени на его счету было уже 6 завоёванных Кубков Стэнли.

Карьера тренера 
Карьеру тренера Жак Лаперрьер начал уже через год после того, как закончил играть, возглавив молодёжный состав «Монреаля». В 1981 году бывший защитник вошёл в тренерский штаб «Канадиенс» в качестве помощника тренера. На этом посту он проработал 16 лет, прибавив к 6 Кубкам Стэнли ещё 2, выигранные «Монреалем» в 1986 и 1993 годах. В 1997 году Жак Лаперрьер вошёл в тренерский штаб «Бостона», где отработал 4 года, до перехода в «Нью-Йорк Айлендерс». В Нью-Йорке Жак Лаперрьер задержался ненадолго, уже в 2003 году став помощником тренера в «Нью-Джерси Дэвилз». Бывший защитник и сейчас работает в штабе «Дэвилз», с 2007 года занимая должность тренера специального назначения.

Достижения 
 Как игрок
 Обладатель Кубка Стэнли (6): 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973
 Обладатель Колдер Трофи: 1964
 Обладатель Джеймс Норрис Трофи: 1966
 Участник Матча всех звёзд (5): 1964, 1965, 1967, 1968, 1970
 Как тренер
 Обладатель Кубка Стэнли: 1986, 1993
 Член Зала хоккейной славы с 1987 года

Примечания

Ссылки 
 
 Жак Лаперрьер — страница на legendsofhockey.net

Персоналии по алфавиту
Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Хоккейные тренеры Канады
Зал славы хоккея с шайбой